Fave, Favé ou Le Fave est un patronyme et toponyme.

Patronyme

 Idelphonse Favé (1812-1894), général de brigade français :
 Vincent Favé (1902-1997), écrivain et prêtre breton ;
 Fañch Favé (1905-1951), coureur cycliste français.

Toponyme
 Fave, rivière française de Lorraine.
 Neuvillers-sur-Fave, commune française des Vosges.
 Provenchères-sur-Fave, commune française des Vosges.
 Canton de Provenchères-sur-Fave, division administrative française.
 Communauté de communes de la Fave, structure intercommunale française.
 Gare de Provenchères-sur-Fave, gare ferroviaire.
 Communauté de communes de la Fave et de la Meurthe, structure intercommunale française.
 Fourche La Fave, rivière américaine tributaire de l'Arkansas.